Кампо Уно има више значења:

 Кампо Уно, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Уно, Гнаденфелч (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику